Outlying Islands ist der Name folgender Inselgebiete:

 New Zealand Outlying Islands, siehe New Zealand Offshore Islands
 Outlying Islands zu Hongkong
 United States Minor Outlying Islands

Siehe auch:
 Outer Island